Jagdkarabiner bezeichnet:
 ein für jagdliche Zwecke umgearbeitetes Karabinergewehr
 einen besonders für jagdliche Zwecke genutzten Karabinerhaken, der auch unter Zug noch geöffnet werden kann